Kronfelde ist der Name folgender Ortschaften:
 Jeżewnica (ehemals Kronfelde im Landkreis Schwetz, Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe: Gmina Warlubie
 Jeżewnica (ehemals Kronfelde im Landkreis Preußisch Stargard, Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern; siehe: Gmina Osiek (Powiat Starogardzki)
 Olszewo (ehemals Kronfelde im Landkreis Johannisburg, Ostpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch:
 Kronfeld